Vzdálená plocha () může být:

 Sdílení pracovní plochy
 Apple Remote Desktop 
 Služby vzdálené plochy (Remote Desktop Services) – součást Microsoft Windows

 Software pro vzdálenou plochu a sdílení GUI
 Mikogo
 MS Teams (nástupce Skype)
 TeamViewer
 Virtual Network Computing
 Virtualizační aplikace, viz článek Virtualizace

Související články 
 Cloud computing
 :Kategorie:Virtualizační software
 Remote Desktop Protocol (RDP)
 RFB, (anglicky remote framebuffer) protokol pro vzdálenou plochu
 Software as a service
 X Window System